Лечение гепатита С — сложный и продолжительный процесс, в ходе которого для уничтожения инфекции используются противовирусные лекарственные препараты, составляется строгая диета и исключается употребление алкогольных напитков и наркотических веществ.

Широкое распространение вирусного гепатита С в Республике Молдова в 1990-1995 гг. создало в стране эпидемиологическую обстановку. Число больных хроническим гепатитом С в 1990 году составило 39552, а в 1995 году – 53862. Значительно повысился уровень смертности от вирусного гепатита С и цирроза печени, спровоцированного вирусом, - от 2973 в 1990 году до 3848 в 1995 году.

Национальная Программа 1997 года 
С учётом сложившейся обстановки, возникла острая необходимость в Программе по борьбе с вирусными гепатитами как с медико-социальной точки зрения, так и с экономической, так как ежегодные затраты на лечение составляли 54-55 млн. леев.

Первая Национальная Программа по борьбе с вирусными гепатитами была открыта в июле 1997 года. Она включала в себя комплексные меры специфической и неспецифической профилактики. Поскольку специфические меры профилактики не относятся к гепатиту С, на борьбу с ним были направлены неспецифические меры. Главная цель неспецифической профилактики в медицинских учреждениях заключалась в исключении риска передачи вирусного гепатита С от инфицированных пациентов медицинскому персоналу и другим лицам, которые пользуются услугами медицинских учреждений.

Неспецифическая профилактика

В первую очередь, неспецифическая профилактика включала в себя строгий отбор доноров крови и других биологических жидкостей, а также их тщательную проверку на наличие вируса гепатита С. Стерилизация медицинских инструментов во всех больницах и поликлиниках приняла обязательный характер, а необоснованные парентеральные манипуляции в медицинских учреждениях были сокращены до минимума. В немедицинских учреждениях (парикмахерских, косметологических, маникюрных, педикюрных и акупунктурных кабинетах) неспецифическая профилактика осуществлялась путём обеспечения их необходимым оборудованием для гарантированной стерилизации рабочих инструментов. В бытовых условиях неспецифическая профилактика проводилась путём индивидуального использования бритвенных приборов, зубных щёток и других предметов, повреждающих целостность кожи и слизистых.

Социальная мобилизация

Основная задача социальной мобилизации заключалась в оповещении населения, а особенно, групп риска, об эпидемиологической обстановке и тяжёлых последствиях заболевания этими инфекциями, о действенности специфических и неспецифических профилактических мер повышения ответственности медицинского персонала в этих действиях.

Для успешной реализации социальной мобилизации осуществлялись следующие мероприятия:
 были изданы информативные и учебные материалы, брошюры, буклеты, плакаты;
 были опубликованы статьи в республиканской и местной печати;
 были организованы радио- и телепередачи;
 проводились республиканские научно-практические конференции, зональные и районные семинары;
 проводились систематические беседы медицинских работников с населением, в особенности из групп риска;
 были вовлечены в процесс социальной мобилизации неправительственные организации, соответствующие научные общества, использован опыт  других стран.

Национальная Программа 2007-2011 гг. 
В результате реализации специфических и неспецифических превентивных мер, предусмотренных Национальной программой по борьбе с вирусными гепатитами В, С и D на 1997-2006 годы, ситуация в стране значительно улучшилась. Заболеваемость  ВГС снизилась с 266 случаев в 1997 году до 127 случаев в 2005 году. Согласно имеющимся статистическим данным, в Молдове ежегодно регистрировались около 2700 впервые выявленных носителей вируса гепатита С, 7000 лиц с хроническим гепатитом и циррозом печени. В результате этих осложнений в республике ежегодно умирали около 3000 человек. Следует отметить, что благодаря реализации профилактических мероприятий в рамках Национальной программы по борьбе с вирусными гепатитами В, С и D удалось стабилизировать показатели заболеваемости ХГ и ЦП у детей с тенденцией к уменьшению. Так, в 2004 году в сравнении с 2003 годом было установлено снижение заболеваемости  этими болезнями  среди детей 0 – 17 лет с 99,5% (909 случаев) до 66,1%  (559 случаев).

Распространённость цирроза печени в Республике Молдова в 2009 году увеличилась на 18,1% по сравнению с 2005 годом (1 922,4 случая на 100 000 жителей и 1628,1 случая на 100 000 жителей соответственно). Это явление имело тенденцию к увеличению как на муниципальном уровне (с 1 266,3 случая на 100 000 жителей в 2005 году до 1358,2 случая на 100 000 жителей в 2009 году), так и на районном уровне (с 1802,7 случая до 100 000 жителей в 2005 году до 2103,4 случая на 100 000 жителей в 2009 году).

Согласно результатам ретроспективного эпидемиологического анализа заболеваемости острым вирусным гепатитом в Кишинёве в 1992-2011 гг., полученным в исследовании «Некоторые эпидемиологические аспекты острого вирусного гепатита B, C и D в муниципии Кишинэу», динамика острого парентерального вирусного гепатита среди населения муниципалитета в данный период времени имела тенденцию к снижению.
Цель программы 2007-2011 гг. заключалась в дальнейшем снижении заболеваемости острыми и хроническими вирусными гепатитами и в приведении показателей смертности к уровню большинства стран Европейского Сообщества.

В ходе Национальной Программы пациенты, зарегистрированные с вирусным гепатитом С, проходили полное обследование, сдавали необходимые анализы. Необходимость данных процедур заключалась в том, чтобы определить, каким пациентам необходима экстренная помощь. Их включали в программу в первую очередь.

Пациенты получали бесплатные лекарства от вирусного гепатита С, наблюдались у врачей в ходе лечения. Мониторинг играл важную роль – таким образом удавалось отслеживать и фиксировать результаты и эффективность лечения. Как правило, на первой неделе пациенты проходили гемограмму, на 4-й – биохимический анализ крови, на 12-й неделе проверяли вирусную нагрузку.

Национальная Программа 2012-2016 гг 
На момент утверждения третьей Национальной Программы Республика Молдова была квалифицирована как зона со средней эндемичностью. Тем не менее, по количеству смертей от вирусных гепатитов Молдова по-прежнему занимала первое место в Европе.

В связи с этим, задачами третьей Программы являлись:
 снижение заболеваемости острым гепатитом В до 2016 года  до 2 случаев на 100.000 населения;
 снижение заболеваемости острым гепатитом С до 2016 года до 2 случаев на 100.000 населения;
 снижение заболеваемости острым гепатитом D до 2016 года до 0,2 случая  на 100.000 населения;
 ежегодное обеспечение противовирусным лечением взрослых пациентов и детей с хроническими вирусными гепатитами и циррозами печени, вызванными вирусами гепатита В, C и D в количестве не менее 300 пациентов с вирусным гепатитом В, 300 – с вирусным гепатитом С и 100 – с вирусным гепатитом D.
В 2016 году Министерство Здравоохранения Молдовы увеличило квоту на бесплатное лечение в семь раз. Новые противовирусные препараты для Национальной Программы были приобретены в Египте и Бангладеш. Лекарства поступили в медицинские учреждения, а также в аптеки страны. Их эффективность достигает 98%. Такие препараты впервые использовались в Молдове в 2016 году. В этот период действия Программы лечение получили более пяти тысяч человек, среди них лишь единицам терапия не помогла.

Ожидаемые результаты Программы 2012-2016 гг 
 снижение эндемичности для Республики Молдова ниже среднего уровня (частота выявления гепатита С варьирует в пределах 2-5%, риск инфицирования в течение жизни составит 20-30% для всех групп населения);
 значительное снижение показателей заболеваемости вирусным гепатитом С – с 2,24 до 1,5-1,8 на 100 тысяч населения;
 снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами, при этом выявляемость снизится на 15% (приблизительно с 99,7  до 85 случаев на 100 тысяч населения), а также снижение тенденции увеличения болезненности;
 значительное снижение смертности и  инвалидизации в результате хронических вирусных гепатитов и рака печени;
 снижение на 10% уровня коинфекций с вирусами гепатитов B и C и одновременно с обоими вирусами у ВИЧ-инфицированных лиц (показатель на данный момент составляет 10,0, 45,6 и 11,3 на 100 ВИЧ- инфицированных лиц).

Национальная Программа 2017-2021 гг 
Поскольку по истечении срока Национальной Программы 2012-2016 гг. гепатит С всё ещё оставался серьёзной проблемой, было принято решение об утверждении Национальной Программы 2017-2021 гг.  Согласно статистическим данным, в Республике Молдова показатели заболеваемости острым вирусным гепатитом С снизились с 6,14  до 1,26 o/oooo в 2015 году. Заболеваемость хроническими гепатитами вирусного происхождения остаётся довольно высокой, с тенденцией к увеличению, и составляет в целом 43 282 больных с хроническими вирусными гепатитами (с хроническим вирусным гепатитом B – 25 961 больной, с хроническим гепатитом C – 13 423 больных, с хроническим гепатитом D – 1 481 больной,   с гепатитом неустановленной этиологии – 2 417 больных). Также на высоком уровне сохраняются случаи заболевания циррозами печени вирусной этиологии – 5 178 больных.  Республика Молдова, согласно данным международных организаций, занимает первое место в мире по смертности от циррозов печени - 71,2 случая смерти на 100 тысяч населения.

Общая цель Программы состоит в дальнейшем  снижении заболеваемости острыми, хроническими   вирусными гепатитами В, C и D и  циррозами, в том числе с  минимизацией социально-экономических последствий. Что касается конкретных целей Программы, то к ним относятся:
 развитие услуг лабораторной диагностики и скрининга вирусных гепатитов В, С и D с повышением до 2021 года уровня раннего выявления лиц, инфицированных указанными вирусами;
 снижение на 50% до 2021 года заболеваемости и распространённости острых   вирусных гепатитов В, С и D в целях снижения заболеваемости хроническими гепатитами и    циррозами печени, вызванной указанными вирусами;
 обеспечение до 2021 года доступа, по меньшей мере, 50% пациентам с вирусными гепатитами В, С и D из Республики Молдова к качественным услугам по лечению и постоянному уходу на основе внедрения  национальных клинических протоколов, международных клинических руководств;
 постоянное информирование  до 2021 года, с повышением уровня настороженности каждого лица, особенно  из групп повышенного риска инфицирования, и сообщества относительно вирусных гепатитов В, С и D;
 проведение в период 2017-2021 годов научных и научно-практических исследований по вирусным гепатитам В, С и D, с усовершенствованием мер контроля и ответа по снижению риска передачи.
План мероприятий по внедрению Национальной Программы включает в себя:
 обеспечение зональных лабораторий диагностическими тестами для определения  маркеров вирусных гепатитов;
 закупку аппаратов Фиброскан;
 разработку и внедрение Автоматизированной информационной системы «Реестр гепатитов»;
 информационные и коммуникационные кампании;
 мероприятия по продвижению здоровья (информированию), по борьбе с вирусными гепатитами В, С и D, проводимые специалистами в данной области;
Мониторинг реализации настоящей Программы осуществляется Министерством здравоохранения совместно с Национальным центром общественного здоровья, территориальными центрами общественного здоровья, Национальным центром менеджмента в здравоохранении, территориальными публичными медико-санитарными учреждениями, Публичным учреждением Государственный университет медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану и  Академия наук Молдавии.

Примечания

Литература 
 
 
 

Гепатит C
Молдавия